Мортерос има више значења:

 Мортерос (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мортерос (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мортерос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мортерос, Рио Мортерос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику